Altuğ Çelikbilek era il detentore del titolo e lo ha difeso con successo battendo in finale Christopher O'Connell che si è ritirato sul punteggio di 7-6(7-5), 3-1.

Teste di serie 

  James Duckworth (semifinale)
  Yoshihito Nishioka (semifinale)
  Christopher O'Connell (finale, ritirato)
  Nuno Borges (primo turno)

  Hugo Grenier (quarti di finale, ritirato) 
  Jahor Herasimaŭ (quarti di finale) 
  Constant Lestienne (primo turno, ritirato) 
  Emilio Gómez (ritirato)

Qualificati 

  Ulises Blanch (primo turno)
  Gabriel Décamps (primo turno)
  Daniel Rodrigues (secondo turno)

  Aidan McHugh (quarti di finale) 
  Thomaz Bellucci (primo turno) 
  Omar Jasika (primo turno)

Lucky loser 

  Kenny de Schepper (secondo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo (primo turno)
  João Domingues (primo turno)

  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Porto Open 2022